Albert Wolff (1814–1892) – niemiecki rzeźbiarz
 Albert Wolff (1884–1970) – francuski dyrygent
 Albert Wolff (1906–1989) – amerykański szermierz